Lupești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lupești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Lupești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Lupești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui